Guaraci (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Guaraci (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Guaraci (mythologie), een Braziliaanse god